Рафинирование (, от  «очищать») — многозначный термин:
 Рафинирование — очистка чего-либо от ненужных примесей.
 Рафинирование — отношение концепций решения в теории игр.